Sabina morisca puede referirse a:

El nombre común de la planta Juniperus communis.
El nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica